Amon steht für:

 Amon (Juda) (7. Jh. v. Chr.), König des Reiches Juda
 Amon (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Amon (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 abweichende Schreibweise von Amun, ägyptische Gottheit
 abweichende Schreibweise von Aamon, einer der Assistenten Astoroths in der christlichen Dämonologie
 Amon (Band), österreichische Pop-Rock-Band
 Amon (schweizerische Band), Schweizer Metal-Band
 ursprünglicher Name von Deicide, US-amerikanische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Ammon
 Amonn